

Patronyme 
 Thomas Stamford Raffles (1781-1826), militaire et naturaliste britannique.

Art et culture 
 Arthur J. Raffles, gentleman cambrioleur, personnage créé par l'écrivain britannique Ernest William Hornung
 Raffles, film américain de King Baggot (1925).
 Raffles, film américain de George Fitzmaurice (1930).
 Raffles, film américain de Sam Wood (1939).
 Raffles, film mexicain d'Alejandro Galindo (1958).
 Raffles, série télévisée britannique (1975-1977).
 Raffles, jeu vidéo d'aventure de The Edge Interactive (1988).

Divers 

 L'hôtel Raffles à Singapour créé en 1887 et la chaîne d'hôtellerie de luxe Raffles

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre